Ангові́ль, Анґовіль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 27 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Анговіль, Аквіль, Сені-Буа-Альбу, Пласі i Турнебю було об'єднано в новий муніципалітет Сені-ле-Сурс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Анговіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Анговіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос